1 МИР Благоевград (или 1 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Благоевград.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Благоевград, при 40,03 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Благоевград
Област Благоевград